La palabra penalty pueden hacer referencia a:

 Penalti, se forma cuando un jugador del equipo rival genera una falta este se cobra en el área donde se creó la falta
 Penalty, marca de indumentaria deportiva brasilera.